Churchill Park steht für:

 Churchill Park (Newfoundland), Vorort von St. John’s, Neufundland, Kanada
 Churchill Park (Glendowie), Park in Auckland, Neuseeland
 Churchill Park (Lautoka), Stadion in Lautoka, Fidschi
 Churchill National Park, Park in Melbourne, Australien
 Energlyn and Churchill Park railway station, Bahnhof in Caerphilly, Wales
 Sir Winston Churchill Provincial Park, Park in Alberta, Kanada
 Churchillparken, Park in Kopenhagen